Reflections – album Apocalyptiki (2003)
 Reflections – album Paula van Dyka (2003)
 Reflections – album Sandry (2006)

 „Reflections (Care Enough)” – utwór Mariah Carey (2001)